Jan Adamski (1841–1918) – polski duchowny katolicki, publicysta, działacz ludowy
 Jan Adamski (1887–1966) – polski lekarz, bakteriolog
 Jan Adamski (1923–2010) – polski aktor
 Jan Adamski (ur. 1943) – polski szachista
 Jan Adamski – polski urzędnik